Carmen Sylva, nume care înseamnă în limba latină „cântecul pădurii”, se poate referi la:

 Carmen Sylva - pseudonimul literar al Reginei României, Elisabeta de Neuwied (1843-1916).
 Carmen Sylva - unul din numele mai vechi ale orașului Eforie Sud, atribuit în onoarea Reginei.

Influența poetului Vasile Alecsandri 
Carmen Sylva reprezintă pseudonimul literar al Reginei Elisabeta a României. Cel care i-a influențat cel mai mult scrierile a fost poetul Vasile Alecsandri, ce îi era și un bun prieten. Una dintre cele mai importante lucrări ale reginei se numește „Cugetările mele”, o carte ce cuprinde gândurile reginei despre viață.